Gruyères (Ardennes), een Franse gemeente.
Gruyères (Zwitserland), een gemeente in het Zwitserse kanton Fribourg.
Gruyère (district), een district waarin de vorige gemeente ligt.